MGM Holdings Inc. — делавэрская холдинговая компания, которая также является материнской компанией Metro-Goldwyn-Mayer. Через эту холдинговую компанию, MGM финансирует собственные голливудские студии. Штаб-квартира находится в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Компания была основана 11 февраля 2005 года компанией Sony Corporation, а уже 8 апреля 2005 года она выкупила MGM за 4,8 миллиардов долларов. До своего выхода из банкротства 20 декабря 2010 года, MGM принадлежала Providence Equity Partners (29%), TPG Capital (прежде Texas Pacific Group) (21%), Sony Corporation of America (20%), Comcast (20%), DLJ Merchant Banking Partners (7%) и Quadrangle Group (3%). Компания  MGM Holdings владеет  MGM Holdings II Inc., а та в свою очередь — Metro-Goldwyn-Mayer, которая, в свою очередь, прямо или косвенно владеет и контролирует целый ряд групп компаний.

Группы компаний, которыми владеет и управляет MGM

Производство фильмов/дистрибуция и домашние развлечения 
Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.
United Artists Corporation
Orion Pictures Corporation
MGM Home Entertainment Distribution Corporation

Телевидение 
MGM Television Entertainment Inc.
MGM International Television Distribution
MGM Networks Inc.
MGM Channel (MGM HD)
THIS Network LLC (Совместное предприятие с Weigel Broadcasting)
Epix (Совместное предприятие с  Viacom & Lionsgate Entertainment)

Прочая собственность 
Metro-Goldwyn-Mayer Animation Inc.
Metro-Goldwyn-Mayer Music Inc.
MGM On Stage
MGM Consumer Products
MGM Interactive

Примечания 

Дочерние компании Metro-Goldwyn-Mayer